Talbot-Lago T26C — французский гоночный автомобиль, участвовавший в соревнованиях Формулы-1 1950 и 1951 годов.

История 
Модификация T26C-DA от базовой модели отличалась изменениями в двигателе, в частности имела систему «двойного зажигания», что отражено в названии модели (DA — фр. «Double allumage» — двойное зажигание). Всего было построено 4 автомобиля специально для выступления за заводскую команду ’’’Automobiles Talbot-Darracq SA’’’. В конце сезона 1950 года, в связи с финансовыми трудностями фирмы Talbot все автомобили были проданы в частные команды.

Результаты выступлений в гонках 

Формула-1 в сезоне 1950
Формула-1 в сезоне 1951
Шасси Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1950 года
Автомобили Формулы-1 1951 года